Натуральне число 1926
 1926 рік до нашої ери
 1926 рік нашої ери